Unibar henviser til forskellige artikler:

Unibar.dk – online-portal for studerende ved danmarks universiteter.
Unibar (Wollongong) – bar på det australske universitet  Wollongong.